Istmina kan syfta på:

Colombia 

 Istmina (kommun), Chocó, 
 Istmina (ort), Chocó,